zoc – codice ISO 639-3 della lingua zoque di Copainalá